Roman Schild, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || SC Langenthal || LNB || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || SC Langenthal || LNB
|| 30 || 2 || 0 || 2 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HC Ajoie || LNB 
|| 44 || 7 || 7 || 14 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB 
|| 28 || 6 || 12 || 18 || 30 || 14 || 2 || 2 || 4 || 10  
|-
| 2008-2009 ||  HC La Chaux-de-Fonds || LNB
|| 47 || 29 || 40 || 69 || 48 || 15 || 5 || 10 || 15 || 42  
|-
| 2009-2010 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 35 || 3 || 7 || 10 || 4 || 9 || 0 || 1 || 1 || 10  
|-
| 2010-2011 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 41 || 2 || 4 || 6 || 20 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2011-2012 || HC Olten || LNB
|| 18 || 10 || 6 || 16 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 ||  HC Olten || LNB
|| 28 || 8 || 16 || 24 || 26 || 5 || 4 || 1 || 5 || 6
|-
| 2013-2014 ||  HC Olten || LNB || 24 || 4 || 7 || 11 || 22 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2014-2015 ||  HC Olten || LNB || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -

|76||5||11||16||24||12||0||1||1||10

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Olten
Attaquant de hockey sur glace